Михаил Березовский:
 Березовский, Михаил Владимирович (1904—1992) — инженер путей сообщения, специалист в области промышленного транспорта.
 Березовский, Михаил Михайлович (1848—1912) — русский орнитолог, археолог, путешественник.